Coccejus ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Coccejus (1601–1660), Ratsherr und Bremer Gesandter bei den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden
 Hendrik Cock (auch: Henricus Cock, Heinrich Coccejus; 1794–1866), niederländischer Rechtsgelehrter und Politiker
 Johannes Coccejus (1603–1669), protestantischer Theologe und einer der Hauptvertreter der Föderaltheologie

Siehe auch:
 Coccius
 Cochius
 Cocceius